Estrelensi – abitanti di Estrela d'Oeste
Estrelensi – abitanti di Estrela de Alagoas
Estrelensi – abitanti di Estrela do Indaiá
Estrelensi – abitanti di Estrela do Norte (San Paolo)
Estrelensi – abitanti di Estrela